National Assembly F.C. – zambijski klub piłkarski z siedzibą w Lusace. Swoje mecze rozgrywa na Woodlands Stadium o pojemności 5 000 widzów (według innych źródeł drużyna gra na Edwin Imboela Stadium o pojemności 6 000 widzów).

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Zambijskie kluby piłkarskie